signifiant Hors-la-loi en anglais peut faire référence à :

Musique 

 L'outlaw country est un courant de la musique country né au Texas ;
 Outlawz est un groupe de rap américain créé en 1995.

Chanson 

 , single de  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti en .

Album 

 , album d' sorti le  ;
 , album de Mark Chesnutt sorti le  ;
 , album de War sorti en .

Cinéma 

 , titre anglais d', film argentin d'Orestes Caviglia sorti en 1939 ;
 , titre original du Banni, film américain de Howard Hughes sorti en 1943 ;

 , titre anglais d', film italien d'Enzo Monteleone sorti en 1999 ;
 , film britannique de Nick Love sorti en 2007.

Personnalités 

 Bo Outlaw (1971 - ) est un joueur de basket-ball américain ;
 Travis Outlaw (1984 - ) est un joueur de basket-ball américain.

Autres 

 , super-héroïne créée par Marvel Comics ;
 ,  de la série de bande dessinée Les Tuniques bleues ;
 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;
 , jeu vidéo développé et édité par Atari sur plusieurs ordinateurs (Amstrad CPC, Spectrum, Atari St) ;
 L'Outlaw est un roman de Georges Simenon publié en 1941.

Voir aussi 
 
 
Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Homonymie de titre